Сезон 2010-2011 - 3-й сезон в составе Континентальной хоккейной лиги для белорусского хоккейного клуба Динамо-Минск. Перед началом сезона команда была переведена в "Дивизион Тарасова", но осталась в составе Западной конференции КХЛ.

Руководство и состав

Тренерский штаб 
Главный тренер:
  Марек Сикора
Ассистенты:
  Александр Андриевский
  Анатолий Чистяков
  Петр Ярош

Состав 
Состав ХК «Динамо-Минск» в сезоне 2010-2011 годов:

Предсезонные и товарищеские матчи

Сбор в Швейцарии

Кубок президента Казахстана

Второй сбор

Турнир памяти Беляева

Регулярный чемпионат КХЛ 2010 - 2011

Сентябрь 2010

Октябрь 2010

Ноябрь 2010

Декабрь 2010

Январь 2011

Февраль 2011

Турнирная таблица 
Итоговое положение.

Плей-офф Кубка Гагарина

1/4 финала конференции Запад 

Итог серии: Локомотив - Динамо 4:3

См. также 
Хоккейный клуб Динамо-Минск 
Сезон КХЛ 2010-2011

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Динамо Минск
Сезоны ХК «Динамо» Минск